Константи́н Ба́нников:
 Банников, Константин Леонардович (род. 1969) — российский историк и антрополог, журналист, фотограф, путешественник.
 Банников, Константин Николаевич (1901 — 1983) — советский генерал-майор.